Cercococcyx lemaireae — вид птиц из семейства кукушковых. Ранее вид считался западной популяцией C. mechowi, с представителями которого птицы идентичны морфологически. Выделение Cercococcyx lemaireae в отдельный таксон было обосновано различной вокализацией этих птиц, особенности которой подробно изучили учёные. Cercococcyx lemaireae имеет два варианта песни, а C. mechowi использует две другие, отличные от них звуковые вариации.

На февраль 2021 года вид не признан Международным союзом орнитологов.

Распространение 
Обитают в Западной Африке к западу от гор Бакосси от Сьерра-Леоне до восточной части Камеруна.

Примечания 

Длиннохвостые кукушки
Птицы Африки
Животные, описанные в 2019 году